Розабелла Лауренти Селлерс (; род. 27 марта 1996) — итальяно-американская актриса.

Жизнь и карьера 
Селлерс родилась в Санта-Монике, Калифорния. Она выросла в Нью-Йорке.

В 2010 году снялась в «Стукачке» Ларисы Кондраки, основанном на реальных событиях, который был представлен на Кинофестивале в Торонто в этом же году. Среди актёров также были Рэйчел Вайс, Моника Беллуччи и Лиам Каннингем.

В 2015 году присоединилась к актёрскому составу сериала канала HBO «Игра престолов» в пятом сезоне в роли Тиены Сэнд.

Фильмография

Примечания

Ссылки